Падение Кабула может означать:

 Падение Кабула (1992) — 27 апреля 1992 года
 Падение Кабула (1996) — 27 сентября 1996 года
  — 13-14 ноября 2001 года
 Падение Кабула (2021) — 15 августа 2021 года